Mistrovství Československa jednotlivců na klasické ploché dráze 1961 se skládalo z 4 závodů.

Závody 
Z1 = Mšeno - 1. 5. 1961;
Z2 = Chrudim - 21. 5. 1961;
Z3 = Partizánske - 13. 8. 1961;
Z4 = Krupka - 10. 9. 1961;

Legenda

Body 
 1. místo – 8 bodů
 2. místo – 6 body
 3. místo – 4 body
 4. místo – 3 body
 5. místo – 2 body
 6. místo – 1 bod

Celkové výsledky

Externí odkazy 
 Speedway History Info

Mistrovství Československa jednotlivců na klasické ploché dráze
Motoristické sporty v roce 1961